En-Be-Ef – istniejące w latach 1991-2004 polskie studio dźwiękowe (m.in. udźwiękowienie filmu Wrzeciono czasu i wersje lektorskie do filmów na wideo) i dubbingowe (na zlecenie Twin Media Power Video: Pokémon – sezony 1-4 i 1 sezon Yu-Gi-Oh!). Siedziba mieściła się w Warszawie i w Łomiankach. Prezesem studia był Krzysztof Nawrot, a wiceprezesem Jerzy Bogutyn. Głównym reżyserem dubbingu była Teresa Nawrot, a dialogistami Katarzyna Precigs i Dorota Brewińska. Zdubbingowane produkcje studia były premierowo emitowane w Polsacie, a potem powtarzane w TV4, Fox Kids oraz Jetix. Duża część kadry studia obecnie powiązana jest z GMC Studio. Studio w przeciwieństwie do większości innych studiów, do dubbingów angażowało ludzi z castingów oraz osoby które w tamtym czasie stawiały pierwsze kroki w aktorstwie. Charakterystyczne głosy tego studia to m.in.: Aleksander Gawek, Wojciech Majchrzak, Olga Borys, Jacek Kałucki, Dorota Lanton, Joanna Domańska, Radosław Popłonikowski, Anna Dąbkowska, Magda Ostolska i Grzegorz Hołówko.

Polskie studia opracowań dubbingu